Thomas Geisser ist der Name folgender Personen:

* Thomas Geisser (Mathematiker), deutscher Mathematiker 
 Thomas Geisser (Skirennläufer) (* 1977), Schweizer Skirennfahrer